A bolondmatt a sakkjátszmában leggyorsabban elérhető matt; sötét adhatja világosnak 2 lépésben:

 g4 e5 (vagy e6)
 f3 (vagy f4) Vh4 matt.

Világos két lépésének sorrendje felcserélhető. Ennél a mattnál nemcsak világos figyelmetlensége, hanem aktív közreműködése is szükséges a mattoláshoz.

Az ennél egy fokkal lassabb, tehát a második leggyorsabb matt a susztermatt. Viszont ezt világos adja sötétnek.

Források
 Otto Borik (szerk.): Sakklexikon; Corvina Kiadó Kft.; fordította: Bakcsi György (1994) 

Sakkmegnyitások